

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Carl Friedrich Franz Benda (1754-1816), chambriste et compositeur allemand, fils de Joseph, frère de Johann Friedrich Ernst ;
 Ernst Benda (1925-2009), homme politique et juriste allemand ;
 Franz Benda (1709-1786), compositeur et violoniste tchèque, frère de Johann Georg et Jiří Antonín ;
 Friedrich Wilhelm Heinrich Benda (1745-1814), compositeur, violoniste, fils de Franz ;
 Hans von Benda (1888-1972), chef d'orchestre allemand, descendant de Franz.
 Hans Benda (1877-1951), amiral allemand ;
 Jan Benda (1972-), joueur allemand de hockey sur glace ;
 Jiří Antonín Benda (1722-1795), compositeur et maître de chapelle tchèque, frère de Johann Georg et Franz ;
 Johann Friedrich Ernst Benda (1749-1785), compositeur et musicien allemand, fils de Joseph, frère de Carl Friedrich Franz ;
 Johann Georg Benda (1714-1752), compositeur tchèque, frère de Jiří Antonín et Franz ;
 Joseph Benda (1724-1804), compositeur et violoniste tchèque, père de Johann Friedrich Ernst et Carl Friedrich Franz ;
 Julien Benda (1867-1956), critique, philosophe et écrivain français ;
 Karl Hermann Heinrich Benda (1724-1804), compositeur et violoniste allemand ;
 Marc Benda (1969-), écrivain français ;
 Sigmund Benda (1794-1848}, financier belge.
 Pauline Benda (1877-1985), de pseudonyme Madame Simone, comédienne et femme de lettres française.

Astronomie 
 (734) Benda, astéroïde.

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque